Феб (Phoebus) е име на:

 Феб, допълнително име на гръцкия бог Аполон
 Месий Феб Север, римски консул 470 г.
 Франсоа Феб (1469-1483), крал на Навара

Вижте също 
 Феба
 Фийбъс
 Фобос